Zumarán ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro de Ávila y Zumarán (1842–1924), spanischer Botaniker und Forstmann 

Zumarán steht für:
 Ana Zumarán, Ort im Departamento Unión, Argentinien